Чемпионат Франции по футболу 1992/1993 годов — 55-й сезон чемпионата Франции по футболу. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 886 голов. Футбольный клуб «Марсель» выиграл чемпионат Франции, но затем был лишён титула за подкуп судей в матче «Валансьен» — «Марсель». Чемпионский титул не был присуждён никому.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Тулон» — «Монако» — 4:5
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Ним Олимпик» — «Страсбур» — 2:6
 «Страсбур» — «ПСЖ» — 0:4
 «Тулон» — «Сошо» — 0:4
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Нант» — «Монпелье» — 6:0

Примечания

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr

1992/1993
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1992 году
Спорт во Франции в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993